Густав Германович Фальк ( — 18 сентября 1924) — хирург, заведующий хирургическим отделением Ярославской губернской земской больницы (1895—1912).

Биография 
Родился а в семье принявших русское подданство немцев. Окончил Ярославскую классическую гимназию. В 1873 году окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию со званием лекаря.

В студенческие годы каникулы проводил работая в хирургическом отделении Ярославской губернской земской больницы под руководством Василия Фёдоровича Линденбаума. После учёбы принят в это отделение сверхштатным ординатором. Несколько раз выезжал за границу для усовершенствования. В 1890 году стал штатным ординатором.

Со смертью Линденбаума, в 1895—1912 годах возглавлял отделение. Продолжая начинание Линденбаума, внедрившего в практику хирургического отделения антисептику, перешёл уже на асептику. Установил первый в городе рентгеновский кабинет, внедрил при этом цистоскопию и электрокоагуляцию. Внедрил методы инструментального обследования и лечения больных, применял новые методы в хирургии. При нём активно начинают делать операции на органах брюшной полости, мочеполовых органах, распространяется оперативное лечение больных амбулаторно.

Также преподавал в фельдшерско-акушерской школе, вёл курс хирургии в Фёдоровской общине сестер милосердия, а в последние перед смертью годы — курс хирургии на медицинском факультете Ярославского университета. Активный член Ярославского общества врачей.

Оставил только две работы: «О ранах и воспалении» в виде бесед курса подготовки медицинских сестёр и перевод с немецкого языка известной книги «Пассивная гиперемия как метод лечения».

В 1908 году заразился во время проведения операции и едва не умер от септикопиемии. В последние годы болел артериосклерозом, миокардитом и стенокардией. Скончался 18 сентября 1924 года.

Награждён Союзом Всемедикосантруда званием Красного Героя Труда с выдачей Похвальной грамоты за сорок лет «беспорочного служения медицине».

Внук, Олег Сергеевич Антонов (1928—2008) — доктор медицинских наук, профессор кардиологии, профессор радиологии.

Литература 
 
 Лозинский Б. Р. Ярославская губернская земская больница. — Ярославль, 2005. — С. 171—172.

Персоналии:Ярославская губерния
Персоналии:Ярославль
Персоналии:Ярославский государственный университет (1919—1924)
Преподаватели вузов Ярославля
Хирурги России
Медики Российской империи